Louisy est un toponyme et un prénom pouvant désigner:

Patronyme
Allan Louisy (décédé en 2011), homme politique antillais
François Louisy (1921-2007), homme politique français
Pearlette Louisy (née en 1946), femme politique sainte-lucienne

Prénom
Louisy Joseph (née en 1978), chanteuse française
Louisy Mathieu (1817-1874), homme politique guadeloupéen

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom